Papyrus 98 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments. Mittels Paläographie wurde sie auf das 2. Jahrhundert datiert.

Beschreibung 
Dieses Papyrusmanuskript der Offenbarung des Johannes enthält nur die Verse 1,13–2,1.

Text 

[Recto]
 περ]ι̣εζωσμμ̣εν̣[ον προς τοις μαστοις ζωνην
 χρυ]σεν [1:14] και η κ̣ε[φαλη αυτου και αι τριχες λευκαι
 ως] εριον λευκον [ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως
 φλ]οξ πυρος [1:15] και [οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
 ως] εν καμινω πε[πυρωμενης και η φωνη αυτου ως
 φωνη υδατων π̣ολλων [1:16] και εχων εν τη δεξια χειρι
 αυτου αστερες [ζ̅ και εκ του στοματος αυτου ρομ
 φαια διστομος ο[ξεια εκπορευομενη και η οψις αυ
 το̣υ ως ο η̣λ̣ιος φ[αινει εν τη δυναμει αυτου [1:17] και οτε ει
 δ̣ο̣ν̣ αυτον ε[π]εσα [προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
 και εθηκε̣ τ̣η̣ν̣ [δεξιαν αυτου επ εμε λεγων
 μη φοβ̣[ο]υ̣ ε̣γ̣ω̣ [ειμι ο πρωτος και ο εσχατος [1:18] και εγε
 νομεν̣ ν̣εκ̣ρ̣ο̣[ς και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας
 τ̣ω̣ν̣ α̣ι̣ω̣ν̣ω̣ν̣ [και εχω τας κλεις του θανατου και
 του α̣δ̣ο̣υ̣ [1:19] γ̣ρ̣α̣ψ̣ο̣ν̣ [ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει
 γε̣ν̣ε̣[σ]θ̣α̣ι̣ [μετα ταυτα [1:20] το μυστηριον των ζ̅
 α̣στερ̣ω̣ν̣ [ους ειδες επι της δεξιας μου και τας
 ζ̅ λυχνει[α]ς [τας χρυσας οι ζ̅ αστερες αγγελοι των
 ζ̅ εκκλησ̣ι̣ω̣ν̣ ε̣ι[σιν και αι λυχνιαι αι ζ̅ ζ̅ εκκλεσιαι
 εισ]ι̣[ν  [2:1] τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε λεγ
 ε̣ι̣ [ο κρατων τους ζ̅ αστερας εν τη δεξια αυτου ο

Bisher wurde die Handschrift noch nicht in eine Kategorie eingeordnet. Der Text zeigt einige Abweichungen vom Referenzwerk Nestle-Aland.

Aufbewahrungsort 
Die Handschrift wird zurzeit im Institut français d’archéologie orientale (P. IFAO inv. 237b) in Kairo aufbewahrt.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments

Literatur 
 G. Wagner, Cette liste d’objects divers ne fait peut-etre pas partie d’une lettre, P. IFAO II (1971), 31.
 D. Hagedorn, P.IFAO II 31: Johannesapokalypse 1,13–20, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 92 (1992), S. 243–247.
 Philip W. Comfort, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, 2001, S. 629–632.

Abbildungen 
 Bilder von 

Papyrus des Neuen Testaments
Handschrift nach Bibliothek
Institut français d’archéologie orientale